Delortia är ett släkte av svampar. Delortia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Delortia